Tautas Balss () — газета Латвийского национального союза, нелегально выпускавшаяся в Латвии во время немецкой оккупации, с февраля по сентябрь 1942 года. Язык газеты — латышский.

Редакционную группу газеты возглавлял студент-филолог Артур Каминскис (; 1914—2003). Консультантами выступали Карлис Скалбе, Янис Эндзелинс и Теодор Целмс. Авторы статей пользовались только псевдонимами. Техническим редактором был Арнольд Берзиньш, а после его ареста — Валерий Гейданс-Клява. Газета «Tautas Balss» распространялась в различных городах Латвии через почтовые ящики или из рук в руки.

Первый номер газеты вышел 15 февраля 1942 года. Всего было издано 9 номеров, каждый из которых имел по 5-6 страниц и выпускался тиражом около 100 экземпляров. После ареста редакционной группы выпуск газеты прекратился.

Примечания

Литература 
 Neiburgs, U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2000. 54.sēj. 1/2, 43.-58.lpp.

Ссылки 
 Tautas balss, Historia.lv
 Pretošanās kustības nelegālā prese nacistu okupētajā Latvijā, 1941—1944

История Латвии
Газеты Латвии
Движение Сопротивления в Латвии